Край Святослав Ярославович — керівник естрадно-вокальної студії «Водограй» (Чернівці), заслужений артист України

 Край — країна, область, земля, місцевість або адміністративно-територіальна одиниця.